Бори́с Никола́евич Ча́плин (8 сентября 1931, Москва, РСФСР, СССР — 3 апреля 2015, там же, Российская Федерация) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Родился в семье партийного деятеля, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Николая Павловича Чаплина, расстрелянного в 1938 году. Член КПСС с 1961 года. Окончил Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС») в 1955 году. Кандидат технических наук (1963), доцент.

 С 1955 года — горный мастер, начальник участка на угольных шахтах в Кузбассе.
 В 1957—1965 годах — на научной работе.
 В 1965—1968 годах — второй секретарь Октябрьского райкома КПСС в Москве.
 В 1968—1974 годах — первый секретарь Черёмушкинского райкома КПСС в Москве.
 С 11 октября 1974 по 21 июля 1986 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Демократической Республике Вьетнам (с 1976 — Социалистической Республике Вьетнам).
 В 1976—1990 годах — кандидат в члены ЦК КПСС.
 В 1986—1991 годах — заместитель министра иностранных дел СССР.
 В 1992—1997 годах — генеральный консул Российской Федерации в Шанхае.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Примечательные факты 
Существуют мнения современников. что Чаплин принимал активное участие в разгоне в сентябре 1974 года, так называемой «бульдозерной выставки» в Беляево, проходившей в подведомственном ему районе Москвы. Разгон выставки вызвал противоречивую реакцию в верхушке советской номенклатуры. Менее чем через месяц Чаплин был снят с должности первого секретаря Черёмушкинского райкома КПСС и отправлен послом во Вьетнам. Что впрочем не помешало дальнейшему подъему его дипломатической карьеры в 80-ые годы.

Награды и премии 
 Государственная премия СССР (1967), получил как доцент Московского горного института "за разработку и широкое внедрение новой технологии открытой добычи угля с применением гидравлических способов работ в сложных геологических и климатических условиях Кузбасса".
Награждён также 3 орденами и медалями.

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г.  — Т. 3, с. 561.
 Ежегодник БСЭ, 1987 / М. Советская энциклопедия — С. 595.

Ссылки 
 Ордена 
 Сообщение МИД России «О кончине Б.Н. Чаплина»
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/a39111f7 Биография на az-libr.ru]

Примечания 

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Политики XX века
Послы СССР во Вьетнаме
Консулы России в Шанхае
Лауреаты Государственной премии СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Заместители министра иностранных дел СССР
Выпускники Московского государственного горного университета
Преподаватели Московского государственного горного университета
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС